Cavillo, azione che si basa sulla lettera della legge trascurandone la sostanza
Il cavillo, giornale della saga di Harry Potter
Ragionamento capzioso (sofisma) teso a trarre un vantaggio dal travisare una verità